Provincia di Jeju – provincia della Corea del Sud
Jeju – città della Corea del Sud, capoluogo dell'omonima provincia
Isola di Jeju – isola della Corea del Sud facente parte dell'omonima provincia